Большой бостонский тоннель (; неоф.  — Большая траншея) — 8-полосная магистраль, один из самых дорогих проектов в истории строительства США, включающий строительство ряда развязок и подводного тоннеля длиной 5,6 км.

Общий бюджет проекта составил более 14,6 млрд долларов. Издержки и расходы в среднем составляли 3 млн долларов в день. При строительстве было использовано более 150 подъемных кранов. Общее количество задействованного персонала насчитывает более 5000 человек. Объём вывозимого грунта составлял в среднем 1200 грузовиков в день.

В результате строительства уровень угарного газа снизился на 12 %, улучшилась экологическая обстановка в городе.

Строительство 

В середине XX века для решения сложной транспортной проблемы города была построена автострада — главная артерия города. Было выселено много людей, а их дома снесены. Место под автострадой так и осталось незадействованным. Город страдал от загрязнения воздуха.

После 16 лет ожидания финансирования от Конгресса, строительство началось. Первоначальный бюджет составил 2,6 млрд. долларов.

1-я часть строительства была закончена 15 декабря 1995 г. с открытием тоннеля Теда Вильямса.

Его нужно было соединить с трассой I-90. Но строительство было осложнено теснотой: с одной стороны завод «Жилетт», а с другой — почтовая служба США.

Далее нужно проложить тоннель под проливом. Ситуация осложняется тем, что под проливом в 8 метрах под водой проходит ветка метро. Движение поездов нельзя было останавливать. Решено проложить тоннель под проливом и в 1,5 метрах над метро. При малейшей неосторожности Атлантический океан может затопить метрополитен.

Далее пришлось строить тоннель под рельсами, ведущими к вокзалу. На этот раз проблемой было то, что 70 % Бостона построено на насыпной смеси кирпича, древесины и пр. Ниже проходит слой разнообразной почвы.

Инженеры заморозили почву, так как никакие другие меры укрепления грунта не подходили. В 5 метрах под землёй под рельсами был сделан тоннель.

Далее надо было проложить трассу через центр города до соединения с 90-й магистралью.

Тоннель продолжается под тем местом, где находилась автострада (высокий уровень грунтовых вод), которую он заменил. Инженеры подняли 550 тыс. тонн железа и металла с помощью домкратов, расположенных дальше от дороги, построили тоннель и уже только после этого разобрали автостраду, движение по которой не прекращалось на продолжении всего срока строительства.

В рамках этого проекта был также построен самый широкий, 10-полосный, вантовый мост в мире.

Источники 
 National Geographic Channel

Примечания

Ссылки 
 Суперсооружения: Большой бостонский тоннель 

Транспортные здания и сооружения Бостона
Тоннели Массачусетса
Бостон
Бостон